Samuel Russell puede referirse a:
 Samuel Russell, empresario y banquero estadounidense.
 Samuel Lyon Russell, congresista estadounidense.
 Samuel Russell (Yale), cofundador de la Universidad de Yale.
 Samuel Ian Russell, futbolista inglés